Рејчел Ли Кук () је америчка глумица, рођена 4. октобра 1979. године у Минеаполису (САД).

Филмографија 

|-
| 1995 || || -{Tom and Huck}- || -{Becky Thatcher}- || 
|-
| 1995. || || -{The Baby-Sitters Club}- || -{Mary Anne Spier}- || 
|-
| 1996 || || -{Carpool}- || Кајла || 
|-
| 1997 || || -{The House of Yes}- || млада Џаклин „Џеки-О“ || 
|-
| 1998 || || -{The Eighteenth Angel}- || Луси Стентон || 
|-
| 1998 || || -{Strike!}- || -{Abigail 'Abby' Sawyer}- || 
|-
| 1998 || Досонов свет || -{Dawson's Creek}- || Девон || 
|-
| 1999 || || -{The Bumblebee Flies Anyway}- || -{Cassie}- || 
|-
| 1999 || Она је та || -{She's All That}- || Лени Багс || 
|-
| 2000 || Ухвати Картера || -{Get Carter}- || Дорин || 
|-
| 2000 || И после Бетмена: Повратак Џокера || -{Batman Beyond: Return of the Joker}- || Челси Канингам || 
|-
| 2001 || || -{Texas Rangers}- || -{Caroline Dukes}- || 
|-
| 2001 || || -{Josie and the Pussycats}- || -{Josie McCoy}- || 
|-
| 2001 || || -{Blow Dry}- || Кристина Робертсон || 
|-
| 2001 || || -{AntiTrust}- || -{Lisa Calighan}- || 
|-
| 2002 || || -{29 Palms}- || конобарица || 
|-
| 2002 || Златокоса и разбојник || -{Tangled}- || Џени Кели || 
|-
| 2003 || 11:14 || 11:14 || Чери || 
|-
| 2003 || || -{Scorched}- || -{Shmally}- || 
|-
| 2003 || || -{The Big Empty}- || -{Ruthie}- || 
|-
| 2003 || || -{Tempo}- || -{Jenny Travile}- || 
|-
| 2004 || || -{Stateside}- || Дори Лоренс || 
|- 
| 2004 || || -{My First Wedding}- || Ванеса || 
|-
| 2005 || || -{Into the West}- || -{Clara Wheeler}- || 
|-
| 2006 || || -{Final Fantasy VII Advent Children}- || -{Tifa Lockhart}- || 
|-
| 2006 || || -{Matters of Life and Death}- || -{Emily Jennings}- || 
|-
| 2007 || || -{Blonde Ambition}- || -{Haley}- || 
|-
| 2007 || || -{Nancy Drew}- || -{Jane Brighton}- || 
|-
| 2021 || Он је тај || -{He's All That}- || Ана Сојер ||
|}

Сољашне везе 

 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Биографије живих особа